Wealth Planet Perugia Volley är en volleybollklubb från Perugia, Italien. Klubben grundades 2005 och spelar sedan säsongen 2019-2020 i högsta serien.

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats 

Wealth Planet Perugia Volley